Llámalo sueño puede referirse a:
Un disco de OBK
Llámalo sueño (Call It Sleep, 1934), novela de Henry Roth.